Bahushrutiya est une des dix-huit écoles traditionnelles du bouddhisme indien, aujourd'hui éteinte.  Elle était surtout active autour de Nagarjunakonda.

Références 

Bouddhisme ancien